Uščins ist der Familienname folgender Personen:

 Armands Uščins (* 1973), Handballspieler
 Renārs Uščins (* 2002), Handballspieler